— город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Тиба региона Канто. С ним граничат города Асахи, Катори и посёлки Тако, Йокосибахикари.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается подокарп крупнолистный, цветком — тюльпан, птицей — Cettia diphone.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Тиба